Herrestad kan syfta på :

Bohuslän
 Herrestads socken, Bohuslän – en socken i Bohuslän
 Herrestads landskommun, Bohuslän – en tidigare kommun i Bohuslän 1863–1951
 Herrestads församling, Göteborgs stift – en församling i Göteborgs stift
 Herrestads kyrka, Bohuslän – en församlingskyrka i Herrestads församling
 Herrestad, Uddevalla kommun – en tidigare tätort i Uddevalla kommun och kyrkbyn i Herrestads socken
 Herrestads distrikt, Bohuslän – ett distrikt i Uddevalla kommun och Västra Götalands län 2016–

Östergötland
 Herrestads socken, Östergötland – en socken i Östergötland
 Herrestads landskommun, Östergötland – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Herrestads församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift –2006
 Herrestads kyrka, Östergötland – en kyrka i Vadstena kommun
 Herrestads distrikt, Östergötland – ett distrikt i Vadstena kommun och Östergötlands län

Skåne
 Herrestads härad – ett härad i Skåne
 Stora Herrestads socken – en socken i Skåne, innan 1927  Herrestads socken
 Stora Herrestads landskommun –  en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Herrestads landskommun, Skåne – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1952–1970
 Stora Herrestads församling – en tidigare församling i Lunds stift –2002, innan 1927  Herrestads församling
 Stora Herrestads kyrka – en kyrkobyggnad i Stora Herrestad
 Stora Herrestad – en tätort i Ystads kommun och kyrkby i Stora Herrestads socken
 Stora Herrestads distrikt – ett distrikt i Ystads kommun och Skåne län 2016–
 Östra Herrestads socken – en socken i Skåne
 Östra Herrestads landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Östra Herrestads församling –  en församling i Lunds stift  –2002
 Östra Herrestads kyrka –  en kyrkobyggnad i Östra Herrestad
 Östra Herrestad –  kyrkbyn i Östra Herrestads socken i Simrishamns kommun
 Östra Herrestads distrikt – ett distrikt i Simrishamns kommun och Skåne län 2016–

Värmland
Herrestads gård – en herrgård i Säffle kommun

Småland
Herrestad, Kärda – ett säteri i Värnamo kommun
Herrestad, Marbäck – ett gods och säteri i Marbäcks socken, Jönköpings län

Södermanland
 Herresta, Strängnäs kommun - även kallat Herrestad

Se även
Herresta – flera